Never Forget (canção de Gréta Salóme & Jónsi)
Never Forget (canção de Lena Katina)

Veja também 
Never Forget You

Desambiguação